Crendon bezeichnet:

 Crendon Replicas, britischer Automobilhersteller
 Long Crendon, Ort in Buckinghamshire